Елена Грозданова може да се отнася за:

 Елена Грозданова (тюрколожка) (1941 – 2011) – българска тюрколожка
 Елена Грозданова (актриса) (р. 1979) – българска актриса